Биобутанол — спирт бутиловый , изготовленный из биомассы, используемый как биотопливо или биокомпонент топливa . Перспективный вид топлива, который может быть использован в карбюраторном и инжекторном двигателе внутреннего сгорания как в чистом виде, так и в смесевом топливе. Может использоваться в неизменном бензиновом двигателе. В отличие от этанола, биобутанол является более калорийным и менее затратным в производстве, и, как биоэтанол, биобутанол можно производить из кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, сорго ., кассово и ячменя . Биобутанол получают из растительного сырья путем ферментации, или в процессе используются бактерии Clostridium acetobutylicum .

С 2003 г. две крупнейшие транснациональные корпорации DuPont и British Petroleum (BP) — объявили свое трехлетнее сотрудничество над проектом создания нового вида биотоплива — биобутанола из возобновляемого сырья. Изготовление в Британии будет налажено совместно с British Sugar. В 2006 г. компаниями ВР и DuPont были обнародованы результаты топливных тестов по использованию бутанола в качестве транспортного топлива: — 16%-ная бутанольно-бензиновая смесь, по своим характеристикам аналогичная 10%-ной этанольно-бутанольно-бензиновой смеси с более высокими концентрациями. положительные результаты;

— удельная энергия биобутанола аналогична этому же показателю для бензинов;

— Бутанольно-бензиновые смеси не дают фазового разделения в присутствии воды.

Использование биобутанола в качестве топлива имеет свои преимущества:

биобутанол может добавляться в более высоких концентрациях, чем биоэтанол, при использовании в стандартных автомобильных двигателях;
хорошо подходит для современных транспортных средств и двигателей;
в присутствии воды смесь, содержащая биобутанол, в меньшей степени подвержена расслоению, чем смеси этанола/бензина, и поэтому это позволяет использовать существующую инфраструктуру дистрибуции, не требуя модификаций установок для смешивания, хранилищ или заправок;
в отличие от метанола, бутанол не обладает коррозионным свойством, поэтому не требует значительного изменения двигателей внутреннего сгорания и обслуживающей инфраструктуры;
в отличие от существующих биотоплив, биобутанол потенциально может быть транспортирован по трубопроводам; то есть он может быть быстро добавлен в бензин.
Ученые из Университета Тулейн нашли способ конвертировать газеты и другие растительные материалы в автомобильное топливо. Это исследование показало способ получения бутанола непосредственно из целлюлозы .

Основная причина, по которой не знают о бутаноле как альтернативном топливе, является то, что производство этого продукта никогда не считалось экономически целесообразным. Его использовали в основном в качестве промышленного растворителя, цена которого превышает примерно в три раза цену газа.

Достоинства 
Существует несколько преимуществ при использовании бутанола в качестве моторного топлива по сравнению с этанолом .

Молекула бутанола состоит из четырех атомов углерода (по сравнению с двумя атомами в этаноле), соответственно, более развитый углеродный скелет молекулы дает больше энергии при сжигании вещества.
Бутанол менее летуч по сравнению с этанолом, поэтому его смеси могут на 100 % использоваться в двигателях внутреннего сгорания без их модификации.
Бутанол не столь гигроскопичен, как этанол, поэтому может транспортироваться по существующим трубопроводным сетям, и он менее чувствителен к снижению температуры.

Примечания 

Биотопливо